Anne-Caroline Chausson – ex BMXer e biker francese
 Ernest Chausson – compositore francese
 Jacques Chausson – scrittore e doganiere francese mandato al rogo